Mugen:
 Mugen Motorsports — японская компания, занимающаяся тюнингом автомобилей Honda, а также — выпуском запчастей и дополнительного оборудования для них. 
 M.U.G.E.N — бесплатный или условно-бесплатный 2D файтинг-движок.
 Mugen Seiki — японская компания, занимающаяся созданием радиоуправляемых шасси (в классах: Off-road Buggy, Off-road Truggy, On-Road racing, Turing).